Die 7. Badminton-Weltmeisterschaft fand vom 2. bis 8. Mai 1991 in Kopenhagen in der Brøndby Hallen statt. Folgend die Ergebnisse im Damendoppel.

Qualifikation 
 Sonja Mellink / Nicole van Hooren –  Cristina Gonzalez / Dolores Marco: 15-3, 15-4 
 Tomomi Matsuo / Kyoko Sasage –  Cheng Yin Sat / Wong Chun Fan: 15-4, 15-1
 Chen Hsiao-li / Shyu Yu-ling –  Kim Myong-sun / Kim Song-ok: 15-7, 15-3
 Tan Lee Wai / Tan Sui Hoon –  Chiu Mei Yin / Chung Hoi Yuk: 15-3, 15-12
 Catherine / Eliza Nathanael –  Silvia Albrecht /  Lisa Campbell: 15-7, 15-3
 Tammy Jenkins / Rhona Robertson –  Sandra Dimbour / Elodie Mansuy: 15-9, 15-11
 Kang Chia-yi / Lee Chien-mei –  Rachel Bain / Christine Charles: w.o.

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Endrunde

Weblinks 
 BWF Resultate

Damendoppel
Weltmeisterschaft 1991